

Зимниця () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Крушари.
 Зимниця () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Миглиж.
 Зимниця () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Стралджа.